Bucolión es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Bucolión, uno entre los numerosos hijos que tuvo Licaón, el sacrílego rey de Arcadia que fue convertido en lobo por Zeus por realizar sacrificios humanos. Sus hijos heredaron su crueldad y cuando el rey de los dioses les visitó de incógnito, mataron a su hermano Níctimo y se lo sirvieron, mezclado con entrañas de animales. Montando en cólera, Zeus los fulminó con su rayo.
 Bucolión, el primogénito del rey Laomedonte de Troya, nacido de una amante secreta en su juventud, aunque algunos autores afirman que su madre era la ninfa Cálibe, una de las esposas legítimas que tuvo el rey. Casó con la náyade Abarbarea, con la que tuvo numerosa descendencia entre la que destacaron sus hijos Esepo y Pédaso, que participaron en la guerra de Troya y murieron a los pies de la ciudad.
 Bucolión, un rey de Arcadia, hijo y sucesor de Holeas. Le sucedió su hijo Fíalo, con el que continuó la estirpe real de los descendientes de Arcas.
 Bucolión, un combatiente del bando aqueo durante la guerra de Troya que fue muerto por el misio Eurípilo.